McArthur kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McArthur (Californië)
McArthur (Ohio)